Karimov, Karimow bzw. Karimova, Karimowa ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullo Karimovich Karimov (1923–1994), usbekischer Politiker (UdSSR)
 Ergasch Karimow (1934–2009), usbekischer Komiker, Autor von Comic-Filmen und Schauspieler
 Gulnora Karimova (* 1972), usbekische Unternehmerin
 Islom Karimov (1938–2016), usbekischer Staatspräsident
 Joʻrabek Karimov (* 1998), usbekischer Tennisspieler
 Karim Karimow (1917–2003), sowjetisch-aserbaidschanischer Ingenieurwissenschaftler, Generalleutnant und Raumfahrtfunktionär
Lola Karimova (* 1978), usbekische Diplomatin und Unternehmerin
 Ruslan Karimov (* 1986), usbekischer Radrennfahrer
 Saima Safijewna Karimowa (1926–2013), sowjetisch-russische Geologin
 Sergej Karimow (1986–2019), deutsch-kasachischer Fußballspieler